Voorde steht für:

 Voorde, ein Gemeindeteil der Gemeinde Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Voorde ist der Familienname folgender Personen:

 Larry ten Voorde (* 1996), niederländischer Automobilrennfahrer
 Rick ten Voorde (* 1991),  niederländischer Fußballspieler